Sankanje na Zimskih olimpijskih igrah 2010 - ženski enosed, tekmovanje je potekalo 15. in 16. februarja 2010.

Rezultati

Enosed ženske